Miasta w USA:
 Carp Lake – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet

Gminy w USA:
 Carp Lake (ang. Carp Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet
 Carp Lake (ang. Carp Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon